Didymocyrtis — рід грибів родини Phaeosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1921 року.

Класифікація 
До роду Didymocyrtis відносять 21 видів:

Примітки

Джерела 
 Vainio, E.A. 1921. Lichenographia Fennia I. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 49(2):1-274 - P.221

Роди грибів